Lobanov je priimek več oseb:
 Aleksander Pavlovič Lobanov, ruski umetnik
 Aleksej Borisovič Lobanov-Rostovski, ruski državnik
 Mihail Mihailovič Lobanov, sovjetski general

Ruski priimki